

СССР. 1 января 1987 года 
СССР делился на республики
 общее число республик — 15. Республики делились на автономные республики, края, области, автономные области и округа
 общее число автономных республик (АССР) — 20
 общее число краёв — 6
 общее число областей — 123 (+3)
 общее число автономных областей — 8
 общее число автономных округов — 10
 общее число городов республиканского (ССР) подчинения — 90 и республиканского (АССР) подчинения — 87
Области и края делились на районы и города краевого и областного подчинения
 общее число районов — 3225 (+108)
 общее число городов краевого и областного подчинения — 797, окружного подчинения — 18
 общее число городов — 2176 (+136), пгт — 3992 (+208), районов в городах — 682 (+110)
 общее число сельсоветов — 42 411 (+1 162)
 столица СССР — город Москва
 список республик:
 Азербайджанская ССР (центр — Баку)
 Армянская ССР (центр — Ереван)
 Белорусская ССР (центр — Минск)
 Грузинская ССР (центр — Тбилиси)
 Казахская ССР (центр — Алма-Ата)
 Киргизская ССР (центр — Фрунзе)
 Латвийская ССР (центр — Рига)
 Литовская ССР (центр — Вильнюс)
 Молдавская ССР (центр — Кишинёв)
 Российская СФСР (центр — Москва)
 Таджикская ССР (центр — Душанбе)
 Туркменская ССР (центр — Ашхабад)
 Узбекская ССР (центр — Ташкент)
 Украинская ССР (центр — Киев)
 Эстонская ССР (центр — Таллин)

 1987